YSV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saglek (Canada)